

Pel·lícules 
 Avalanche,  és una pel·lícula dirigida per Michael Curtiz, estrenada el 1923.
 L'allau (títol original: Avalanche) és una pel·lícula dels Estats Units dirigida per Corey Allen, estrenada el 1978.
 Avalanche (títol original: Die Jahrhundertlawine), és una pel·lícula de televisió, dirigida per Jörg Lühdorff, 2008.

 El tren dels espies (títol original: Avalanche Express) és una pel·lícula anglesa dirigida per Mark Robson, reemplaçat per Monte Hellman, de 1979.

Òpera 
 Avalanche, és un ópera de Miguel Ângelo Pereira.

Còmics 
 Avalanche, es un personatge masculí de còmics creat per Chris Claremont i John Byrne per a Marvel Comics.

Geografia 
 Avalanche, es els punts més alts (2.636 metres) de la serralada de muntanyes Kundahs (Tamil Nadu)